

Poblacions dels Estats Units 
 Harmony (Califòrnia)
 Harmony (Carolina del Nord)
 Harmony (Florida)
 Harmony (Indiana)
 Harmony (Maine)
 Harmony (Maryland)
 Harmony (Minnesota)
 Harmony (Nova York)
 Harmony (Carolina del Nord)
 Harmony (Oklahoma) 
 Harmony (Pennsilvània)

Módul de l'Estació Espacial Internacional 
 Harmony